

Football 
Sentimenti est le nom d'une famille de plusieurs footballeurs professionnels italiens originaires de Bomporto dans la province de Modène.
Pour les différencier, on a rajouté des chiffres romains à la fin de leur nom. Les footballeurs membres de cette famille sont :

 Ennio Sentimenti - Sentimenti I, qui joua pour Carpi en tant que milieu de terrain.
 Arnaldo Sentimenti - Sentimenti II, qui joua au SSC Napoli et à l'US Palerme en tant que gardien de but.
 Vittorio Sentimenti - Sentimenti III, qui joua à la Juventus, Modène, Torino et à la Lazio en tant que milieu offensif.
 Lucidio Sentimenti - Sentimenti IV, qui joua à la Juventus et à la Lazio en tant que gardien de but.
 Primo Sentimenti - Sentimenti V, qui joua à la Lazio en tant que milieu défensif.
 Lino Sentimenti - Sentimenti VI, qui joua entre autres à Modène en tant que défenseur.
 Roberto Sentimenti - Sentimenti VII, qui joua dans différents clubs en Italie et au Canada en tant qu'attaquant.
 Andrea Sentimenti - Sentimenti VIII, qui joua pour Modène et P.D. Castellarano entre autres en tant que gardien de buts.

Musique 
 Sentimenti est un album de Michel Mallory (2007).

Homonymie